

Cinema 
 Il cacciatore di teste (Headhunter) – film del 1989 diretto da Francis Schaeffer
 Headhunter – film del 2009 diretto da Rumle Hammerich

Economia 
 Headhunter – termine informale per indicare chi svolge la professione di executive search

Letteratura 
 Headhunter – romanzo di Timothy Findley del 1993

Musica 
 Headhunter – gruppo musicale metal tedesco
 Headhunter – album dei Krokus del 1983
 Headhunter – singolo dei Front 242 del 1989
 Headhunterz – disc jockey e produttore discografico olandese

Sport 
 Headhunter – nel baseball, un lanciatore che mira alla testa del battitore avversario

Pagine correlate 
Headhunters